Cristal (champagne), een prestigieuze champagne
 Cristal (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Cristal (stripreeks)
 Cristal Alken, een pilsbiermerk
 Sporting Cristal, een Peruviaanse voetbalclub uit Rímac (Lima)
 Cristal Records, een Frans platenlabel

Zie ook
Crystal (doorverwijspagina)
Kristal (doorverwijspagina)